Patrick Gasienica (ur. 28 listopada 1998 w McHenry) – amerykański skoczek narciarski polskiego pochodzenia, reprezentant klubu Norge Ski Club. Olimpijczyk (2022), uczestnik mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym (2019), mistrzostw świata w lotach narciarskich (2020) oraz mistrzostw świata juniorów (2016 i 2017).

Przebieg kariery 
Urodził się w Stanach Zjednoczonych, w rodzinie emigrantów z Polski, pochodzących z Zakopanego. Skoki narciarskie uprawiali jego dziadek, ojciec i wuj. Ojciec, Wojciech Gąsienica-Mracielnik, reprezentował USA jako Albert Gasienica, a w swojej karierze zdobył 1 punkt Pucharu Kontynentalnego.

W FIS Cup zadebiutował we wrześniu 2015 w Einsiedeln, gdzie zajmował miejsca w siódmej dziesiątce, zaś pierwsze punkty tego cyklu zdobył w lutym 2016 w Eau Claire, zajmując 22. i 26. pozycję. W 2016 i 2017 wystąpił na mistrzostwach świata juniorów. Indywidualnie w pierwszym starcie był zdyskwalifikowany, a w drugim zajął 53. miejsce, natomiast zawody drużynowe kończył odpowiednio na 12. i 11. lokacie. W lutym 2017 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 41. i 43. miejsce w zawodach w Iron Mountain.

Znalazł się w składzie reprezentacji Stanów Zjednoczonych w skokach narciarskich na Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019. Odpadł w kwalifikacjach do obu konkursów indywidualnych, dwukrotnie zajmując 56. miejsce. W konkursie drużynowym reprezentacja Stanów Zjednoczonych z Gasienicą w składzie uplasowała się na 11. miejscu.

17 sierpnia 2019 zajął 17. miejsce w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego we Frenštácie pod Radhoštěm, zdobywając tym samym pierwsze punkty zawodów tej rangi. W sezonie zimowym 2019/2020 po raz pierwszy przystąpił do rywalizacji w Pucharze Świata, jednak w zawodach w Predazzo i Sapporo ani razu nie przebrnął kwalifikacji.

W grudniu 2020 w Planicy wziął udział w Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2020, w których odpadł w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego. Wystąpił w rozgrywanym 23 stycznia 2021 w Lahti drużynowym konkursie Pucharu Świata, w którym Amerykanie zajęli ostatnie, 9. miejsce.

W grudniu 2021 zdobył punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 23. i 20. miejsce w zawodach tego cyklu w Zhangjiakou. Wystartował na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022. Indywidualnie na skoczni normalnej zajął 49. miejsce, a na dużej odpadł w kwalifikacjach, zaś w drużynie męskiej zajął 10. pozycję.

W czerwcu 2022 ogłosił zawieszenie kariery sportowej na czas nieokreślony.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Gasienicy na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Gasienicy na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty P. Gasienicy na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Gasienicy na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy polskiego pochodzenia
Amerykanie pochodzenia polskiego
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1998